Esistono più comuni francesi con questo nome

Sornay – Alta Saona
Sornay – Saona e Loira